Imšenecki ali Imšenecka [imšenécki/imšenécka] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Имшенецкий/Имшенецкая).

Imšenecki 

 Aleksander Aleksandrovič Imšenecki (1904/05—1992), ruski mikrobiolog in akademik.
 Aleksander Josipovič Imšemecki, ruski častnik (major), nosilec reda svetega Jurija 4. razreda.
 Vasilij Grigorjevič Imšenecki (1832—1892), ruski matematik in mehanik.

Imšenecka 

 Ljubov Andrejevna Imšenecka (*1948), ruska slikarka.
 Margarita Viktorovna Imšenecka (1883—1972), ruska pisateljica.
 Tatjana Aleksandrovna Imšenecka, beloruska oftalmologinja.

Drugo 

 Klavdija Vladimirovna Lukaševič (rojena Mirec-Imšenecka; 1859—1937), ruska otroška pisateljica.